Либертадо́р-Хенера́ль-Берна́рдо-О’Хи́ггинс () — область в центральной части Чили. Включает в себя 3 провинции и 33 коммуны. Названа в честь государственного деятеля Чили Бернардо О’Хиггинса.

Территория — 16 387 км². Численность населения — 914 555 жителей (2017). Плотность населения — 55,81 чел./км².

Административный центр — город Ранкагуа.

Расположение 
Область граничит:
 на севере — с областями Вальпараисо и Столичной
 на востоке — с Аргентиной
 на юге — с областью Мауле
 на западе — с Тихим океаном

Демография 
Согласно сведениям, собранным в ходе переписи 2017 г.  Национальным институтом статистики (INE),  население области составляет:

Крупнейшие населенные пункты 

 Ранкагуа (Rancagua) — 206 971 чел. (2002)
 Сан-Фернандо (San Fernando) — 63 732 чел. (2002)
 Ренго (Rengo) — 30 891 чел. (2002)
 Мачали (Machalí) — 23 920 чел. (2002)
 Гранерос (Graneros) — 21 616 чел. (2002)
 Сан-Висенте-де-Тагуа-Тагуа (San Vicente de Tagua Tagua) — 18 914 чел. (2002)
 Санта-Крус (Santa Cruz) — 18 603 чел. (2002)
 Чимбаронго (Chimbarongo) — 13 795 чел. (2002)
 Пичилему (Pichilemu) — 12 392 чел. (2002)
 Сан-Франсиско-де-Мостасаль (San Francisco de Mostazal) — 12 037 чел. (2002)

Административное деление

Ссылки 
 Официальный сайт

Примечания 

Области Чили